Karlingiomyces är ett släkte av svampar. Karlingiomyces ingår i familjen Chytridiaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Karlingiomyces